Мец шен () — вірменські села:

 Мец шен — у Мартакертському районі, Нагірно-Карабаська Республіка;
 Мец шен — у Шушинському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.